Юнгай:

 Юнгай — місто в Чилі в провінції Дигильїн і регіоні Ньюбле.
 Юнгай - одна з 20 провінцій перуанського регіону Анкаш.